

Carriera

Circuito indipendente (2015–2020)

Celtic Championship Wrestling (2015–2017) 
Aoife Cusack effettua il suo debutto nel mondo del wrestling il 2 maggio 2015, lottando per la federazione irlandese Celtic Championship Wrestling con il ring name di Valkyrie, prendendo parte ad un Mixed tag team match insieme a LJ Cleary sconfiggendo Katey Harvey e Michael Mayhem. Il 18 luglio, Valkyrie ha sconfitto Katey Harvey. Il 25 luglio, Valkyrie ha sconfitto anche Raven Creed. Il 9 agosto, Valkyrie ha sconfitto nuovamente Raven Creed. Il 23 agosto, Valkyrie e Kazza G hanno sconfitto Katey Harvey e Raven Creed in un Tag team match. Il 10 ottobre, Valkyrie fa squadra con Omega e Roughshod sconfiggendo Karl Brien, Kazza G e Marion Armstrong in un 6-Person Mixed tag team match. Il 27 marzo 2016, Valkyrie è stata sconfitta da Raven Creed. Il 19 giugno, Valkyrie prende parte ad un Triple threat match insieme ad Elektra e Katey Harvey, ma è stato vinto dalla Harvey. Il 27 novembre, Valkyrie e Ace Andrews hanno sconfitto Matt Skylar e Raven Creed in un Mixed tag team match. Il 4 dicembre, Valkyrie e Katey Harvey sono state sconfitte da Lana Austin e Lauren La Roux in un Tag team match. Il 28 gennaio 2017, Valkyrie e Ace Andrews sono stati sconfitti da Billy Lynch e Raven Creed in un Mixed tag team match. L'11 marzo, Valkyrie è stata sconfitta da Allysa. Il 29 aprile, Valkyrie è stata sconfitta anche da Lauren La Roux. Il 3 giugno, Valkyrie e Debbie Keitel hanno sconfitto le Therapy (Lauren La Roux e Raven Creed) in un Tag team match. Il 15 luglio, Valkyrie prende parte ad un Fatal four-way match insieme a Katey Harvey, Lauren La Roux e Raven Creed per determinare la prima campionessa femminile della federazione e conquistare il CCW Women's Championship, ma è stato vinto dalla Creed.

Fight Factory Pro Wrestling (2015–2019) 
Il 7 maggio 2015, Valkyrie debutta nella federazione irlandese Fight Factory Pro Wrestling, dove ha sfidato Katey Harvey per il PWU Women's Championship, ma è stata sconfitta. Il 4 luglio, Valkyrie ha sfidato nuovamente Katey Harvey, questa volta per l'Irish Women's Championship, ma viene sconfitta per la seconda volta. Il 29 settembre, Valkyrie ha sconfitto Katey Harvey. Il 13 dicembre 2017, Valkyrie ritorna nella compagnia vincendo un Fatal four-way match contro Debbie Keitel, Katey Harvey e Raven Creed. Il 2 febbraio 2018, Valkyrie e Katey Harvey sono state sconfitte da Debbie Keitel e Lia T in un Tag team match. Il 1º giugno, Valkyrie ha sconfitto Justy. Il 10 agosto, Valkyrie ha vinto un Six-pack challenge match contro J-Money, LJ Cleary, Michael May, Sammy D e il campione Jordan Devlin, conquistando l'Irish Junior Heavyweight Championship per la prima volta, diventando la prima wrestler femminile a detenere tale cintura. Il 25 agosto, Valkyrie e i More Than Hype (Darren Kearney e Nathan Martin) hanno sconfitto i Collar And Elbow (Alexander Dean & Justy) e Debbie Keitel in un 6-Person Mixed tag team match. Il 3 novembre 2019, Valkyrie rende vacante l'Irish Junior Heavyweight Championship, dopo 450 giorni di regno.

Over The Top Wrestling (2017–2019) 
Il 6 agosto 2017, Valkyrie nella sua prima federazione inglese, posizionata nell'Irlanda del Nord, la Over The Top Wrestling, prendendo parte ad un 6-Person Mixed tag team match insieme a Justin Shape e Katey Harvey, ma sono stati sconfitti da Martina e i World's Cutest Tag Team (Candice LeRae e Joey Ryan). Il 1º aprile 2018, Valkyrie affronta Katey Harvey in match di qualificazione per poter affrontare la campionessa Martina in un Fatal four-way match valevole per l'OTT Women's Championship, ma è stata sconfitta. Il 12 maggio, Valkyrie ha sfidato Sammii Jayne per l'OTT Women's Championship, ma è stata sconfitta. Il 7 luglio, Valkyrie ha vinto un Triple threat match contro Raven Creed e Veda Scott, diventando la prima sfidante all'OTT Women's Championship detenuto da Sammii Jayne. Il 18 agosto, Valkyrie prende parte ad un Triple threat match insieme a Katey Harvey e la campionessa Sammii Jayne valevole per l'OTT Women's Championship, ma è stato vinto dalla Jayne, che ha difeso il titolo. Il 19 agosto, Valkyrie prende parte ad un Six-woman tag team match insieme a Debbie Keitel e Raven Creed, ma sono state sconfitte da Amy Allonsy, Katey Harvey e Martina. Il 14 ottobre, Valkyrie è stata sconfitta da Viper. Il 2 dicembre, Valkyrie e Katey Harvey hanno affrontato Amy Allonsy e Debbie Keitel in un Tag team match, ma è terminato in no contest. Il 16 dicembre, Valkyrie è stata sconfitta da Raven Creed per squalifica. Il 20 gennaio 2019, Valkyrie fa squadra con Debbie Keitel e Veda Scott sconfiggendo Katey Harvey e Raven Creed in un 3-on-2 Handicap match. Il 3 febbraio, Valkyrie è stata sconfitta da Martina. Il 24 marzo, Valkyrie forma un tag team con Debbie Keitel, chiamate Woke Queens, sconfiggendo nel loro match di debutto Amy Allonsy e Raven Creed in un Tag team match. Il 21 aprile, Valkyrie e CT Flexor hanno sconfitto Martina e Sugar Dunkerton in un Mixed tag team match. Il 26 maggio, Valkyrie ha sconfitto Raven Creed conquistando l'OTT Women's Championship per la prima volta. Il 23 giugno, Valkyrie e CT Flexor sono stati sconfitti da Jimmy Havoc e Raven Creed in un Mixed tag team match. Il 21 luglio, le Woke Queens (Valkyrie e Debbie Keitel) e CT Flexor sono stati sconfitti da i More Than Hype (Darren Kearney, LJ Cleary e Nathan Martin) in un 6-Person Mixed tag team match. Il 25 agosto, Valkyrie ha difeso il titolo contro Raven Creed. Il 7 settembre, Valkyrie ha difeso il titolo contro Gisele Shaw. Il 26 ottobre, Valkyrie ha perso il titolo contro Katey Harvey, dopo 153 giorni di regno. Il 27 ottobre, le Woke Queens (Valkyrie e Debbie Keitel) hanno sconfitto Gisele Shaw e Katey Harvey.

German Wrestling Federation (2017–2019) 
Il 9 dicembre 2017, la Valkyrie viaggia in Europa debuttando per la compagnia tedesca German Wrestling Federation, prendendo parte ad un Triple threat match insieme ad Ayesha Raymond e Wesna, ma è stato vinto dalla Raymond. Il 4 maggio 2018, Valkyrie ha sconfitto Killer Kelly. Il 5 maggio, Valkyrie prende parte ad un Fatal four-way match insieme ad Ayesha Raymond, Wesna e la campionessa Katey Harvey valevole per il GWF Women's Championship, ma è stato vinto dalla Harevy, che ha difeso il titolo. L'8 settembre, Valkyrie prende parte ad un torneo di qualificazione per decretare la prima sfidante al GWF Women's Championship detenuto da Ayesha Raymond, sconfiggendo Nightshade al primo turno, passando in finale dove ha sconfitto Laura Di Matteo e Wesna in un Triple threat match. L'8 dicembre, Valkyrie e Wesna hanno sconfitto Ayesha Raymond e Katey Harvey in un Tag team match per squalifica. Lo stesso giorno, durante un altro evento, Valkyrie ha affrontato Ayesha Raymond per il GWF Women's Championship, ma è stata sconfitta. Il 4 maggio 2019, Valkyrie è stata sconfitta da Laura Di Matteo.

Flemish Wrestling Force (2018) 
Il 20 gennaio 2018, Valkyrie debutta nella federazione belga Flemish Wrestling Force, dove è stata sconfitta da Katey Harvey. Il 17 novembre, Valkyrie ha sfidato Katey Harvey per il FWF Queen Of Extreme Championship, ma è stata sconfitta.

Fierce Females (2018–2019) 
Il 24 giugno 2018, Valkyrie debutta nella federazione scozzese Fierce Females, dove ha sconfitto Ayesha Raymond. Il 18 novembre, Valkyrie ha sconfitto Veda Scott. Il 10 febbraio 2019, Valkyrie ha sfidato Jayla Dark per il Fierce Females Championship, ma è stata sconfitta. Il 14 aprile, Valkyrie prende parte ad un Round Robin Tournament, sconfiggendo Raven Creed, ma è stata sconfitta da Ashley Vega.

Phoenix Wrestling (2018) 
Il 27 luglio 2018, Valkyrie debutta nella federazione irlandese Phoenix Wrestling, dove è stata sconfitta da Raven Creed. Il 24 agosto, Valkyrie prende parte ad un Triple threat match insieme a Katey Harvey e Raven Creed, ma è stato vinto dalla Harvey.

Fight Club: PRO (2018–2019) 
Il 29 agosto 2018, Valkyrie debutta nella federazione londinese Fight Club: PRO, dove prende parte ad uno Scramble match insieme a Bea Priestley, Charli Evans, Isla Dawn, Jinny, Martina e Millie McKenzie, ma è stato vinto da Jinny. Il 26 ottobre, Valkyrie prende parte ad uno Scramble match insieme a Chief Deputy Dunne, Chuck Mambo, Connor Mills, Drew Parker e Scotty Davis, ma è terminato in no contest. Il 24 maggio 2019, Valkyrie è stata sconfitta da Toni Storm. Il 30 luglio, durante un evento insieme alla compagnia giapponese Sendai Girls' Pro Wrestling, Valkyrie ha sconfitto Chris Brookes.

Pro Wrestling Ulster (2018) 
Il 23 settembre 2018, Valkyrie debutta per la federazione irlandese Pro Wrestling Ulster, dove ha sfidato Killer Kelly con in palio il PWU Women's Championship, che aveva precedentemente conquistato, ma è stata sconfitta per count out, dunque ritenendolo, per poi perderlo dopo la chiusura della compagnia nel 2019.

Pro-Wrestling: EVE (2019–2020) 
L'8 marzo 2019, Valkyrie debutta nella federazione londinese Pro-Wrestling: EVE, lottando in un Tag team match insieme a Martina, venendo sconfitte dalle Abatu (Baynz e Nightshade). L'8 giugno, Valkyrie e Debbie Keitel, conosciute come le Woke Queens, sono state sconfitte da Laura Di Matteo e Roxxy. Il 10 agosto, le Woke Queens (Valkyrie e Debbie Keitel) hanno sconfitto Jetta e Martina. Il 12 ottobre, le Woke Queens (Valkyrie e Debbie Keitel) prendono parte al torneo per determinare le detentrici dei vacanti EVE Tag Team Championship, sconfiggendo Jinny & Kanji al primo turno e Laura Di Matteo & Mercedes Martinez, conquistando i titoli per la prima volta. Il 25 ottobre, le Woke Queens (Valkyrie e Debbie Keitel) hanno difeso i titoli contro Jetta e Viper. Il 14 dicembre, le Woke Queens (Valkyrie e Debbie Keitel) hanno perso i titoli contro Gisele Shaw e Sammii Jayne, dopo 63 giorni di regno. Il 4 gennaio 2020, le Woke Queens (Valkyrie e Debbie Keitel) e Millie McKenzie sono state sconfitte da Gisele Shaw, Mercedez Blaze e Sammii Jayne. L'11 gennaio, le Woke Queens (Valkyrie e Debbie Keitel) prendono parte ad un Triple threat tag team elimination match insieme alle Medusa Complex (Charli Evans e Millie McKenzie) e le campionesse Gisele Shaw & Sammii Jayne, ma sono state eliminate per ultime dalle Medusa Complex, che conquistano i titoli. Il 1º febbraio, Valkyrie ha sconfitto Katey Harvey.

Westside Xtreme Wrestling (2019) 
Il 3 maggio 2019, Valkyrie debutta nella federazione tedesca Westside Xtreme Wrestling, vincendo un Triple threat match contro Amale Winchester e Killer Kelly. Il 10 maggio, Valkyrie prende parte ad un Triple threat match insieme ad Amale Winchester e Killer Kelly, ma è stato vinto dalla Kelly. L'11 maggio, Valkyrie prende parte ad un Triple threat match insieme ad Amale Winchester e Killer Kelly, ma è stato vinto dalla Winchester. Il 18 maggio, Valkyrie ha sconfitto Amale Winchester. Il 31 maggio, Valkyrie ha sconfitto Killer Kelly. Il 1º giugno, Valkyrie prende parte ad un Fatal four-way match insieme ad Amale Winchester, Killer Kelly e la campionessa Toni Storm valevole per il wXw Women's Championship, ma è stato vinto dalla Winchester, che conquista il titolo. Il 14 giugno, Valkyrie ha sfidato Amale Winchester per il wXw Women's Championship, ma è stata sconfitta. Il 15 giugno, Valkyrie ha sconfitto Baby Allison. Il 13 settembre, Valkyrie prende parte ad un Fatal four-way match insieme a Faye Jackson, Holidead e Toni Storm, ma è stato vinto dalla Jackson. Il 14 settembre, Valkyrie ha sconfitto Leyla Hirsch. Il 22 settembre, Valkyrie è stata sconfitta da Leyla Hirsch. Il 29 novembre, Valkyrie prende parte ad un Triple threat match insieme a Little Miss Roxxy e la campionessa Amale valevole per il wXw Women's Championship, ma è stato vinto da Amale, che ha difeso il titolo.

Pro Wrestling SOUL (2019) 
Il 18 ottobre 2019, Valkyrie debutta per la federazione inglese Pro Wrestling SOUL, dove prende parte ad un Tag team match insieme a Debbie Keitel, le Woke Queens, sconfiggendo Dani Luna e Kanji.

ATTACK! Pro Wrestling (2020) 
Il 25 gennaio 2020, Valkyrie debutta per la federazione gallese ATTACK! Pro Wrestling, dove è stata sconfitta da Dani Luna.

Insane Championship Wrestling (2020) 
Il 2 febbraio 2020, Valkyrie debutta per la federazione scozzese Insane Championship Wrestling, dove prende parte ad un Tag team match insieme a Debbie Keitel, le Woke Queens, sconfitte da Angel Hayze e Kay Lee Ray durante un dark match.

WWE (2020–presente)

NXT UK (2020–2022) 
Nel gennaio 2020, Aoife Cusack firma un contratto con la WWE e viene assegnata nel territorio di sviluppo inglese di NXT UK. Dopo due settimane di vignette in segno del suo arrivo imminente, fa il suo debutto ufficiale televisivo durante l'episodio di NXT UK del 13 febbraio, sotto il ring name di Aoife Valkyrie, dove ha sconfitto Amale, stabilendosi come face; il match è stato registrato il 18 gennaio, in un retake del giorno precedente, dove aveva sconfitto sempre Amale. Il 14 febbraio, prende parte ad un NXT live event, sconfiggendo Aliyah. Il giorno dopo, lotta nuovamente questa volta in coppia con Mia Yim e Rita Reis, sconfiggendo Jessi Kamea, MJ Jenkins e Taynara in un Six-woman tag team match. Nella puntata di NXT UK del 5 marzo, Aoife ha sconfitto Isla Dawn. Nella puntata di NXT UK del 12 marzo, viene mandato un promo di Aoife Valkyrie, nel quale dice che ogni piuma (materiale con cui è costituito il suo coprispalle) rappresenta una battaglia che ha vinto, definendosi inoltre la reincarnazione delle valchirie e che tutti visioneranno alla sua ascesa, adottando quindi tale gimmick. Nella puntata di NXT UK del 26 marzo, Aoife ha sconfitto Nina Samuels, dopo che quest'ultima l'aveva sfidata in un match la settimana precedente.

NXT (2022–presente) 
Con la chiusura di NXT UK, Aoife rimase senza collocazione sino al 29 novembre 2022, quando venne mandato in onda un video sul suo prossimo debutto ad NXT come Lyra Valkyria. Lyra debuttò ad NXT il 13 dicembre sconfiggendo Amari Miller.

Personaggio

Mosse finali 
 Diving back kick
 Diving splash

Musiche d'ingresso 
 Perfect Chambers dei Cold Kingdom
 Destruction di Joywave
 Triumph dei def rebel (WWE; 2022–presente)

Titoli e riconoscimenti 
 Over the Top Wrestling
 OTT Women's Championship (1)

 Pro-Wrestling: EVE
 Pro-Wrestling: EVE Tag Team Championship (1) – con Debbie Keitel

 Pro Wrestling Ulster
 PWU Women's Championship (1)

 Zero Island/Fight Factory Pro Wrestling
 Irish Junior Heavyweight Championship (1)

Note

Collegamenti esterni 
 

Wrestler della WWE
Wrestler femminili